Qie ist der Name von:

 Qie Ding († 1434 v. Chr.), König der Shang-Dynastie über China
 Qie Geng († 1226 v. Chr.), König der Shang-Dynastie über China
 Qie Ji († 1259 v. Chr.), König der Shang-Dynastie über China
 Qie Jia († 1226 v. Chr.), König der Shang-Dynastie über China
 Qie Xin († 1491 v. Chr.), König der Shang-Dynastie über China
 Qie Yi († 1507 v. Chr.), König der Shang-Dynastie über China